Kazuro ist der Familienname folgender Personen:

 Margerita Trombini-Kazuro (1891–1979), polnische Pianistin, Cembalistin und Musikpädagogin
 Stanisław Kazuro (1881–1961), polnischer Komponist